«Танцы на крыше» — музыкальный альбом, записанный Александром Кутиковым в 1990 году, переиздан на CD в 1996 году. Первый сольный альбом музыканта.

История создания 

В 1990 году у музыканта и композитора Александра Кутикова накопился музыкальный материал, который по тем или иным причинам не подошёл группе «Машина времени». Постоянный соавтор Кутикова Андрей Макаревич отказался писать на него тексты. 11 текстов к песням для альбома Кутикова написал известный поэт-песенник Карен Кавалерян, песня «Пьесы и роли», стихи к которой написал экс-клавишник «МВ» Александр Зайцев, была аранжирована отлично от того, как она звучала на альбоме «Машины времени» «В круге света», а к песням «Кто со мной» и «Дай помечтать» слова написала известная рок-поэтесса Маргарита Пушкина.

В качестве аранжировщика, программиста, клавишника альбома выступил известный поп-певец Андрей Державин («Не плачь Алиса», «Чужая свадьба»). Гитаристом был тогда не особо известный молодой музыкант Дмитрий Четвергов. На саксофоне играл будущий лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. В процессе записи в одной из песен на аккомпанирующей гитаре сыграл участник «МВ» Евгений Маргулис.

По мнению Кутикова, альбом получился очень отличающимся от его творчества в «Машине времени». По рейтингу альбом оказался удачным и занял в чартах 5 место, в то время как альбом «Машины времени» «Медленная хорошая музыка» занял только 7 место.

Альбом был записан на портативной студии в домашних условиях, в квартире № 111, о чём сказано на обложке диска. По словам Александра Кутикова, это была съёмная 3-комнатная квартира клавишника группы «Сталкер» (для справки: группа "Сталкер" это группа Андрея Державина). Альбом содержал 13 песен. На виниле Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» 1990 содержал 10 песен, три недостающие при переиздании на CD в 1996 году в другом оформлении на собственном лейбле Кутикова «Sintez records» были возвращены в альбом.

Список композиций 
Композитор — Александр Кутиков. Поэт — Карен Кавалерян (кроме специально отмеченных).
 «Портрет» (03:30)
 «Принц на час» (03:14)
 «Держи меня» (03:32)
 «Троянский конь» (04:16)
 «Любовники луны» (06:45)
 «Эпитафия» (05:16)
 «Чужие глаза» (03:50)
 «Островитянка» (04:06)
 «Бог с тобой» (04:08)
 «Танцы на крыше» (05:17)
 «Пьесы и роли» (Кутиков—Александр Зайцев) (1996) (02:57)
 «Кто со мной» (Кутиков—Маргарита Пушкина) (1996) (04:36)
 «Дай помечтать» (Кутиков—Маргарита Пушкина) (1996) (04:45)

В работе над альбомом участвовали 
 Александр Кутиков — вокал, звукорежиссёр, бас-гитара 
 Андрей Державин — аранжировка, программирование, драм-машина, клавишные
 Дмитрий Четвергов — гитара
 Сергей Мазаев — саксофон
 Евгений Маргулис — гитара
 Н.Кацман — редактор
 С.Павлов — художник

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы СССР
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Александра Кутикова
Альбомы на русском языке